Seers ist der Familienname folgender Personen:

 Peter von Seers (1666–1731), königlich preußischer Generalmajor
 Philipp Loth von Seers (1695–1767), königlich preußischer Generalmajor